Юхан Баклунд (; род. 24 июля 1981, Шеллефтео, Швеция) — шведский хоккеист. Вратарь хоккейного клуба «Шеллефтео». Игрок сборной Швеции.

Биография 
26 марта 2009 года Юхан Баклунд подписал однолетний двусторонний контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».  27 марта 2010 года дебютировал в НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз», пропустив 2 шайбы из 24 бросков за два периода. 11 июня 2010 года Баклунд продлил контракт с «Филадельфией». В январе 2012 года был отдан в аренду в «Кярпят». В сезоне 2013/14 выступал в КХЛ за «Витязь», в сезоне 2014/15 — за братиславский «Слован». В 2016 году Юхан подписал контракт с клубом «Шеллефтео».

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки 
 
 Статистика игрока

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Эдирондек Фантомс»
Игроки «Трентон Тайтанс»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Незадрафтованные игроки НХЛ